L'Anneau du Nibelung est une ancienne légende, liée à un anneau maudit forgé par les Nibelungen, un peuple de nains. Deux versions anciennes de cette légende sont connues : l'une scandinave, à travers lEdda poétique et la Völsunga saga, l'autre allemande racontée dans la Chanson des Nibelungen.

Les adaptations historiques sont :
 la Chanson des Nibelungen, une épopée germanique médiévale ;
 L'Anneau du Nibelung (), un cycle de quatre opéras de Richard Wagner en un prologue et trois journées. Prologue :  L'Or du Rhin ; première journée : La Walkyrie ; deuxième journée : Siegfried ; troisième journée : Le Crépuscule des dieux ;
 Les Nibelungen, un film de Fritz Lang réalisé en 1924.

Adaptations plus récentes :
 L'Anneau du Nibelung, adaptation en bande dessinée par Numa Sadoul et France Renoncé, en quatre volumes de 1982 à 1984 ;
 L'Anneau des Nibelungen, un récit de Nicolas Jarry illustré par Didier Graffet ;
 Le Crépuscule des dieux, série de bande dessinée initiée par Nicolas Jarry et Djief ;
 L'Anneau sacré, téléfilm international réalisé par Uli Edel et diffusé en 2004 ;
 Siegfried, bande dessinée d'Alex Alice.

Et les transpositions de l'œuvre dans d'autres univers :
 L'Anneau des Nibelungen, manga en huit volumes de Leiji Matsumoto avec Albator comme personnage principal ;
 Der Ring des Nibelungen, chanson d'E nomine ;
 les guerriers divins d'Odin dans l'anime japonais Saint-Seiya où l'anneau des Nibelungen corrompt Hilda, maîtresse d'Asgard ;
 Ring : L'Anneau des Nibelungen, jeu vidéo de type point and click d'Arxel Tribe et Cryo Interactive, adaptant l'histoire en une aventure de science-fiction.

Voir aussi 
 

Nibelungen dans l'art et la culture
Homonymie de titre